Die 500 m im Eisschnelllauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurden am 11. Februar 2014 in der Adler Arena ausgetragen. Olympiasiegerin wurde die Südkoreanerin Lee Sang-hwa. Auf Platz 2 und 3 folgten die Russin Olga Fatkulina und die Niederländerin Margot Boer.

Rekorde

Bestehende Rekorde

500 m (1 Lauf)

500 m (2 Läufe)

Neue Rekorde

500 m (1 Lauf)

500 m (2 Läufe)

Ergebnisse 
Am 24. November 2017 wurde die Silbermedaillengewinnerin Olga Fatkulina aufgrund eines Dopingvergehens disqualifiziert. Im Januar 2018 ging sie vor dem Internationalen Sportgerichtshof erfolgreich gegen diese Entscheidung vor. Ihr Ergebnis wurde wieder gewertet.

Weblinks

Einzelnachweise 

00500 m (Frauen)
Fraueneisschnelllaufwettbewerb